Esteira (artesanato) - feito de vários materiais, como taboa, sisal e palha
Esteira (vela) - termo náutico que designa uma parte da vela
Esteira rolante - usada em indústrias e em aeroportos
Esteira ergométrica
Esteira transportadora

Desambiguação